Никола́й Макси́мович Дья́конов (1925—1982) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Николай Дьяконов родился 15 декабря 1925 года в деревне Александровка в крестьянской семье. В январе 1943 года Дьяконов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С февраля того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К лету 1944 года красноармеец Николай Дьяконов был наводчиком ручного пулемёта 415-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

28—29 июля 1944 года подразделение Дьяконова пятнадцать раз подвергалось контратаке противника, пытавшегося прорваться из окружения в районе населённого пункта Березувка в 23 километрах к северо-востоку от Бялы-Подляски. В тех боях Дьяконов уничтожил более 200 солдат и офицеров противника, что способствовало задержке противника до подхода советских частей и недопущению выхода его из окружения. Бой начали пятеро бойцов, к концу его остался в живых только Дьяконов, который был контужен, но продолжал сражаться до подхода подкрепления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «проявленные мужество, отвагу и героизм» красноармеец Николай Дьяконов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6993.

В начале 1945 года в боях за Польшу был тяжело ранен.

В июне 1950 года майор Н. М. Дьяконов был уволен в запас. В 1953 году окончил Пензенскую сельскохозяйственную школу, после чего работал агрономом, бригадиром колхоза, заведующим производственным участком колхоза «Ленинский путь» в Киреевке. С 1973 года — председатель Киреевского сельского совета Суджанского района Курской области. Проживал в Киреевке; умер 22 июня 1982 года, похоронен .

Был также награждён орденом Красного Знамени и рядом медалей.

Дополнительная информация 
 пулемёт ДП Героя Советского Союза Н. М. Дьяконова стал экспонатом Центрального музея вооружённых сил СССР

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Акулов П. На шоссе Брест — Варшава. // Военно-исторический журнал. — 1979. — № 1. — С.62-63.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены КПСС